La Chouette ( «Сова», также известен под английским названием () — детский мультипликационный телесериал в жанре чёрного юмора, созданный средствами компьютерной трёхмерной анимации. Снят парижской студией Hari в 2006 году. Состоит из 52 эпизодов, длящихся примерно по минуте. Впервые шёл на телевидении на французском телеканале France 3 в 2007 году.

Летом 2013 года был анонсирован выход нового сериала «Сова и компания» ().

Сюжет 
Розовая сова живёт на дереве в лесу, где встречаются летающие объекты, злобные зверюшки и взрывчатые яблоки. Сова попадает (часто по собственной вине) в неприятные ситуации, неизменно заканчивающиеся для неё плачевно.

Некоторые персонажи 
СоваРозовая сова без крыльев с ушками, красным клювом, большими круглыми моргающими глазами и синими лапами, не связанными видимым образом с телом. В основном хочет, чтобы её оставили в покое. Иногда пытается охотиться на червячков. В конце каждой серии тем или иным образом погибает (например, разваливается на части или сгорает).
ВоробьиМаленькие воробышки играют со всем подряд, и с Совой, конечно, тоже.
ГолубиГадят. Становятся опасны, если Сова попадает в ряд из голубей (см. Тетрис).
Господин ВоронОтсылка к известной басне Лафонтена: не расстаётся со своим сыром, выделяющим ядовитые испарения.
СорокаСорока собирает всё блестящее; световые блики мешают Сове (могут её поджечь или расплавить, если не повезёт, что, конечно, и происходит).
МалиновкаМалиновка хочет того же, что и Сова, и постоянно с ней спорит.
ПаукПаук ведёт себя, как часы, и болтается на своей нити с тиканьем, раздражающим Сову.
КомарКомар раздражает уже своим писком, но хуже, что он высасывает любые предметы, которые кусает.
ПопугайПопугай — гуляка, который всех беспокоит.
ЛенивецЛенивец не просыпается, даже если Сова по нему ходит.

Распространение 
La Chouette транслировалась более чем в 200 странах, основные перечислены ниже:

Список эпизодов 

 Cadeau de Noël
 L'écureuil voleur d'ampoules
 Les petites boîtes de Noël
 Le perroquet lourdingue
 Le pivert
 Feu d'artifice
 Du vent
 L'arbre à hélice
 L'ascenseur
 Les lucioles
 Boomerang
 Les pigeons
 La foudre
 La pie
 Ball Trap
 Bat Owl
 Les montagnes russes
 Breakdance
 Le chewing gum
 Soucoupe volante
 Le vers collant
 L'heure de l'araignée
 Badminton
 La fourmi
 Le paresseux
 Party
 Nature vivante
 Le scarabée bousier
 Le flipper
 Le singe musicien
 Rapaces
 Le caméléon
 Pluie de pommes
 Le moustique
 La girafe
 Le rêve
 Le cerf-volant
 Le rouge-gorge
 La mouche
 Jeux d'enfants
 La grenouille de Shaolin
 Surveillance
 Trampoline
 Chouette de l'espace
 Bulles
 Les moutons
 Maître corbeau
 Les abeilles
 Marionnettes
 Course poursuite
 La cigogne
 Le pneu

Дополнительные эпизоды:
 Concert pour chouette et orchestre
 Noël en toc
 Kermesse en branches

Примечания

Литература 
 

Мультсериалы 2006 года
Мультсериалы Франции
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Мультсериалы о животных
Компьютерные анимационные фильмы
Сова